Алфёрово — деревня в Чеховском районе Московской области, в составе муниципального образования сельское поселение Стремиловское (до 28 февраля 2005 года входила в состав Стремиловского сельского округа), деревня связана автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами.

История 
Деревня известна как минимум с начала XVIII века, когда она принадлежала помещикам Епишковым и входила в состав Серпуховского уезда.

Население

География 
Алфёрово расположено примерно в 17 км на северо-запад от Чехова, на запруженной реке Бобровке (правый приток реки Лопасни), высота центра деревни над уровнем моря — 175 м. На 2016 год Аксенчиково, фактически, дачный посёлок — при 7 жителях в деревне 10 улиц и 1 садоводческое товарищество.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Чехов